Viktor Birsa je osebno ime več znanih Slovencev: 
 Viktor Birsa (1908-2002), slikar
 Viktor Birsa, kmet in član organizacije TIGR